Альмо — фамилия и топоним.
 Альмо, Джия (1983—2013) — американская актриса, фотомодель и телевизионная персона.
 Альмо, Жюли (род. 1996) — бельгийская баскетболистка.
 Монтероссо-Альмо — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Рагуза.